«Вулкан Ишканул» (какч. Ixcanul) — драма, дебютный фильм режиссёра и сценариста Хайро Бустаманте и первый фильм на какчикельском языке. В главных ролях снимались Мария Мерседес Корой, Марвин Корой, Мануэль Мануэль Антун, Хусто Лоренсо и Мария Телон. Картина была показана на 65 Берлинском кинофестивале, где получила премию Альфреда Бауэра.

В центре сюжета лежит история какчикельской девушки Марии (Мария Мерседес Корой), которая вместе с семьёй работает на кофейной плантации на склоне вулкана Ишканул. Родители договариваются о браке Марии со знакомым мужчиной, однако её спокойствие нарушает ночь любви с другом детства. Фильм затрагивает многие проблемы современной Гватемалы, включая безработицу, эмиграцию и торговлю детьми.

Проблематика 

Фильм критикует расизм и мачизм, распространённые в современной Гватемале. Также затрагивается тема торговли детьми (включая новорожденных), проблема, особенно актуальная для Гватемалы в 1990-е годы.

Картина также показывает сельские общины Гватемалы, жители которых живут в крайней нищете, не говорят по-испански и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

В фильме показаны различные аспекты мировоззрения коренных народов Гватемалы, их традиции, истории. Действие фильма происходит на фоне зелёных кофейных плантаций, вулканического песка и пыльных дорог.

Сюжет 

Мария, молодая какчикельская девушка, 17 лет, хочет изменить свою судьбу, Она застенчива, немногословна и чаще общается с людьми только взглядом.

Несмотря на то, что родители Марии договариваются о её браке с Игнасио, состоятельным работником плантации, она продолжает общаться с другом детства Пепе. Пепе пытается соблазнить Марию и обещает увезти её в США.

Мария проводит ночь с Пепе и вскоре узнаёт, что беременна. Пепе один уезжает из деревни, и мать Марии, Хуана, пытается спровоцировать у дочери выкидыш, но безрезультатно. Время проходит и Хуана начинает радоваться будущему внуку: она поддерживает дочь и помогает рассказать обо всём отцу Марии. Вместе они пытаются договориться с Игнасио, женихом Марии, который возмущен беременностью невесты и угрожает выгнать семью с плантации. Пытаясь спасти семью от потери работы и избавиться от змей, наводнивших поля, Мария следует старым традициям и проходит босиком по полю. Её кусает ядовитая змея. Родители и Игнасио везут её в больницу в Гватемале. Врачам удаётся спасти её и новорождённого ребёнка, но воспользовавшись тем, что семья Марии не говорит по-испански, они сообщают им, что ребёнок мёртв, и обманом заставляют подписать отказ.

Мария не верит, что её ребёнок умер, и через несколько дней выкапывает гроб и с ужасом понимает, что там лежат только кирпичи: её дочь украли. Сотрудники больницы договорились с Игнасио — единственным, знающим испанский. Игнасио не расторгает помолвку и предлагает отцу Марии фактически продать ему дочь в обмен на сохранение рабочего места на плантации.

Фильм заканчивается сценой подготовки к свадьбы, когда мать Марии делает дочери причёску и закрывает её лицо смятой белой вуалью.

Вулкан символизирует жизнь Марии. Как и она, вулкан вот-вот начнёт извергаться, но в итоге это не происходит; Мария хочет сбежать из мира, в котором находится, хочет увидеть, что там, за пределами общины, но ей это не удается.

Саундтрек 
Фильм не использует саундтрек, и вместо этого зритель слышит звуки, которые помогают создать атмосферу и придают правдивость истории. Гул вулкана, голоса в ночи, шепот ветра сопровождают развитие сюжета.

Награды 

«Вулкан Ишканул» — гватемальский фильм, получивший самое большое количество международных наград и номинаций в истории кинематографа Центральной Америки.

Актёрский состав 
 Мария Мерседес Корой — Мария
 Мария Телон — Хуана
 Мануэль Мануэль Антун — Мануэль
 Хусто Лоренсо — Игнасио
 Марвин Корой — Пепе

Примечания

Ссылки 

Культура Гватемалы
Фильмы 2015 года
Фильмы-драмы
Фильмы на испанском языке